5. Klavierkonzert steht für:
 5. Klavierkonzert (Beethoven)
 5. Klavierkonzert (Mozart)
 5. Klavierkonzert (Prokofjew)
 5. Klavierkonzert (Saint-Saëns)